Боруто Узумаки (Японский: うずまき ボルト, : :) является вымышленным персонажем, созданным Масаси Кисимото кто первым появляется в финале из числа манги «Наруто как сын главного героя Наруто Узумаки и Хинаты Узумаки. Позже он появляется в качестве главного героя в 2015 Аниме-Боруто: фильм „Наруто“ где он тренируется как ниндзя, чтобы превзойти своего отца, лидера деревни ниндзя Конохагакуре, а также обучается у лучшего друга и соперника своего отца, Саске Учиха. Боруто также выступает в качестве главного героя в манге и аниме-сериалах Боруто: Наруто новое поколение». Манга начинается с пересказа Боруто фильм, в то время как аниме начинается с его детства в академии ниндзя, где он встречает своих будущих товарищей по команде—Сарада Учиха и Мицуки— так же, как и его учитель, Конохамару Сарутоби. Персонаж также появлялся в видеоиграх, начиная с Наруто Шиппуден: Окончательный шторм ниндзя 4.

Несмотря на то, что внешне Боруто был похож на Наруто в молодости, их личности развиты по-разному. Отношения Боруто с отцом отражают отношения Кишимото со своими детьми. С другой стороны, манга в основном фокусируется на его неправильных отношениях со своим приемным братом, как художник Микио Икемото хочет, чтобы аудитория с нетерпением ждала их развития. В японской версии Боруто озвучивает Кокоро Кикути в Последний: Наруто Фильм и по Юко Санпей во всех последующих появлениях. Санпей любил играть роль Боруто, находя его милым. В английской версии его озвучивает Аманда К. Миллер.

Персонаж Боруто получил неоднозначные отзывы критиков. Его отношения с отцом подверглись критике из-за того, что рецензенты сочли концепцию чрезмерно использованной в Наруто". В Боруто: фильм "Наруто"его развитие получило высокую оценку из-за его экшн-сцен и того, как он понимал действия своего отца. Два голоса, предоставленные для него на японском и английском языках, также получили хороший отклик.

Создание персонажа 
Масаси Кисимото создал Боруто в 2013 году, когда манга «Наруто» достигла своего апогея. Мотивацией для создания было то, что он хотел, чтобы Наруто Узумаки стал отцом, когда закончится манга.[1] В финале «Наруто» Боруто устраивает розыгрыш в горах Конохи, который показывает всех ее лидеров, хокаге. Кишимото хотел, чтобы Боруто вел себя как его отец, но в то же время отличался друг от друга. Несмотря на нежелание раскрывать многое о Боруто из-за развития Boruto: Naruto Next Generations, он добавил, что Боруто не такой прямой, как Наруто.[2] Имя Боруто является отсылкой к его двоюродному брату, которого когда-то ударил Неджи Хьюга, в знак уважения к его смерти в Наруто, защищая обоих родителей Боруто.[3] В фильме «Боруто: Наруто фильм» Кишимото развил отношения Боруто и Наруто из своих отношений со своими сыновьями.[4] Он хотел, чтобы фильм изобразил отношения отца и сына между Боруто и Наруто.[1] Тема фильма, песня «Diver» (ダイバー) Кана-Буна, служит отсылкой к Боруто. Один из вокалистов группы заявил, что это отражает то, как персонаж постоянно меняется от начала до конца истории.[1]

Наставничество Боруто со стороны соперника и лучшего друга Наруто Саске Учихи повлияло на то, что последний редко появлялся в фильмах о Наруто. Кишимото решил, что хочет, чтобы у Саске была главная роль в фильме «Боруто: Наруто», который он написал. В фильме Саске становится учителем первого сына Наруто, Боруто, вдохновленный Пикколо из серии манги Dragon Ball Акиры Ториямы. Бывший враг главного героя Dragon Ball Гоку, Пикколо становится учителем первого сына Гоку, Гохана.[5] Боруто режиссер аниме и фильмов Хироюки Ямасита сказал, что когда впервые увидел персонажа в спин-оффе Сарады Учихи, ему понравился его персонаж. При создании фильма «Боруто» Ямасита сказал, что некоторые сцены, касающиеся Боруто, были удалены из-за временных ограничений, таких как одно из взаимодействий персонажа с его отцом, а также другое взаимодействие между Боруто и Сарадой. Сложной сценой для персонала стало использование Расенгана Боруто (螺旋丸, букв. спиральная сфера, английская манга: «Спиральная сфера чакры») техника, которая должна была исчезнуть вскоре после использования, а затем появиться снова при атаке. Сцена, в которой Наруто передает своему сыну всю свою чакру, чтобы увеличить его Расенган, была тщательно продумана в фильме.[6]

Хотя Боруто является главным героем серии Next Generations, Икемото заявил в начале 2019 года, что отношения между Боруто и Каваки станут самым важным моментом в истории, поскольку цель манги — достичь сцены flashforward из первой главы, где оба персонажа начинают сражаться друг с другом.[7] В декабре 2020 года Икемото заявил, что аниме добьется дальнейшего прогресса в отношении встречи Каваки и Боруто. Тем не менее, он по-прежнему воздерживался от объяснения флэшфорварда, с которого началась манга. Икемото заявил, что в следующих главах будет раскрыто больше намеков на флэшфорвард, таких как их рост, почему они становятся враждебными.[8]

Дизайн 
Создавая персонажа, Кишимото хотел, чтобы Боруто был похож на своего отца, но в то же время избегал сходства в глазах и щеках из-за того, что внутри Наруто был запечатан Девятихвостый Демонический Лис Курама(хотя по данным эту проблему должно передаться по наследству и пока не ясно, кто является следующем носителем, но по теории фанатов, носитель является или Боруто, или Химавари), в отличие от его сына. Кроме того, он дал ему более простой костюм, чем оригинальный костюм Наруто, который, тем не менее, останется символом клана Узумаки. Автор намеренно позволил Боруто носить свою одежду небрежно, заставив его носить куртку расстегнутой, поскольку он счёл ее подходящей для личности персонажа.[10] В финале манги Кисимото первоначально намеревался дать Боруто Бьякуган, технику глаза, которую он унаследует от своей матери Хинаты Хьюги. Однако автор забыл об этом и вместо этого дал ему неизвестную технику глаз.[11]

На первых нескольких страницах первой главы «Боруто: Наруто следующих поколений» была кратко показана встреча старшего подростка Боруто с другим подростком по имени Каваки.[12]Целью было привлечь больше поклонников, чтобы они могли с нетерпением ждать битвы, поскольку в ней царит хаос.[2] Битва против Каваки была показана в первой главе вместо битвы Саске против Киншики Оцуцуки из фильма «Боруто», чтобы произвести другое впечатление на фанатов, несмотря на то, что они разделяют одну и ту же сюжетную линию. Подростковый дизайн Боруто был впервые проиллюстрирован за короткое время. В результате Микио Икемото заявил, что как только Боруто достигнет этого момента, дизайн старшего главного героя может измениться.[9] По мере развития сюжета манги выражение лица Боруто меняется при взаимодействии с другими персонажами; с дружелюбным Тенто глаза Боруто кажутся больше из-за изображения детского характера Боруто. Однако, при встрече с Каваки, глаза Боруто изображены меньше из-за намерения автора показать более бунтарский взгляд на Боруто.[7]

Из-за того, что сотрудники аниме «Наруто» называют Наруто и Саске «легендарными персонажами», разработчики аниме Pierrot стремятся тщательно изобразить Боруто и его друзей, «новое поколение», в качестве новых главных героев. Они также стремятся развивать их так же, как предыдущее поколение.[13]Тем не менее, Кишимото обеспокоен тем, как Боруто и его друзья могут достичь силы Наруто и Саске, поскольку он считает, что это повторяется.[14] Икемото заявил, что внешний вид Боруто предопределен сюжетной линией, поэтому автор не мог полностью нарисовать персонажа самостоятельно. Тем не менее, сцена из 9-й главы, где Боруто создает Расенган со своим отцом, произвела на него большое впечатление, полагая, что это важно для сюжетной линии.[7]

Актеры озвучивания 
В японской версии он был озвучен Кокоро Кикути в Последнем, когда он был малышом; для фильма и аниме «Боруто» его озвучивает Юко Санпей.[15][16][17] Санпей была поклонницей манги «Наруто» с самого детства. Отождествляя себя с персонажем Наруто Узумаки, актриса отметила, что связь между ней и Наруто стала сильнее, когда узнала, что она будет озвучивать своего сына. В результате, узнав, что она получила роль персонажа Боруто, Санпэй купила всю серию манги «Наруто», несмотря на то, что уже имела ее для подготовки к фильму «Боруто».[18] Санпей был благодарен за то, что ему предложили эту должность, и пошутил о том, как Дзюнко Такеучи стала «отцом», поскольку ее озвучивала роль Наруто. Поначалу Санпей вспоминает, что у нее были трудности с озвучиванием Боруто; когда она получила сценарий к фильму, она начала понимать концепцию Боруто как мальчика, который очень любит своего отца, что помогло ей лучше озвучить персонажа.[19]Пожалуйста, в фильме «Боруто» Санпей попросила Кисимото снять еще один, в результате чего Кисимото попросил ее дать ему отдохнуть для следующего фильма.[20]

В английской версии его озвучивали Мейл Фланаган в фильме «Последний: Наруто» в детстве и Аманда К. Миллер в фильме «Боруто в подростковом возрасте». Боруто — первый главный герой, которого Миллер когда-либо озвучивал. Наслаждаясь работой, которую она делает в качестве английского голоса Боруто, она заявила, что чувствовала стресс из-за того, насколько важен ее персонаж, учитывая его роль в истории. Миллер и другие английские актеры озвучки Боруто сочли за честь сыграть персонажей, исходя из того, насколько велика франшиза.[21] Фланаган и Миллер нашли двух членов семьи похожими по характеру, несмотря на разное происхождение.[22]

Примечания 
1 ""Боруто — фильм «Наруто» — «剧场版版映前特别节目». Очень весело. 5 августа 2015 года. Архивировано из оригинал 1 июля 2017 года. Восстановлено 9 Июня 2017.

2 «Интервью Jump Festa 2017 — Масаси Кисимото и будущее Боруто: Наруто следующих поколений!». Отакукарт. 31 Января 2017 года. Архивировано из оригинал 1 июля 2017 года. Восстановлено 2 Мая 2017.

3 «『NARUTO』から『ボルト』へ！岸本斉史が来年夏公開の新作映画を発表» (на японском языке). Ходунки Плюс. Восстановлено 30 Января 2017.

4 «Интервью Масаси Кисимото на Нью-Йоркском Comic-con The Anime News Network». Сеть новостей аниме. 14 Октября 2015 года. Архивировано в оригинале от 12 января 2017 года. Восстановлено 7 Июня 2017.

5 Боруто: фильм «Наруто» (DVD). 2015. студия: Pierrot.

6 «Интервью с аниме-режиссером Боруто Хироюки Ямаситой 2017». Спиральная сфера. 14 Августа 2017 года. Архивировано из оригинал 7 ноября 2017 года. Восстановлено 1 Ноября 2017.

7 «Специальное интервью с художником Микио Икемото». Прыжок Сенен. Восстановлено 7 Февраля 2019.

8 «TVアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』新シリーズ「器」編、最新ビジュアル＆スペシャルPV解禁！新キャラクター＆キャストも発表！». PRTimes. Восстановлено 20 марта 2021.

9 «Семейная манга: комментарий Микио Икемото Боруто, спин-офф „Наруто“» (на французском языке). BFMTV. 6 июля 2018 года. Проверено 15 января 2018 года.

10 Наруто -ナルト — 秘伝・在の書 オフィシャルムービーBOOK [Наруто в тайне: свиток стране официальный Moviebook] (на японском языке). Shueisha. 2015. стр. 42.

11 «ナルトの息子・ボルトが主人公の»完全新作映画"が岸本斉史製作総指揮で来年公開！" [Сын Наруто · Boruto-главный герой «совершенно нового фильма» Масаси Кисимото, чтобы быть выпущен в следующем году!] (на японском языке). Кино-кафе. 6 декабря 2014 года. Архивировано с оригинала 20 июня 2017 года. Проверено 9 июня 2017 года.

12 Кисимото, Масаси; Икемото, Микио; Моримото, Мари (2017). Боруто: Наруто следующих поколенийТом 1. А именно Медиа. стр. 5, 8-10. ISBN 9781421592114. OCLC 962009375.

13 «Интервью с Боруто: главный режиссер аниме Naruto Next Generations, Нориюки Абэ». Ежемесячная Анимедиа. Издательство «Гаккен Паблишинг». 2017.

14 «Масаси Кисимото рассказывает о манге Боруто, отношениях Наруто, Хинаты и Сакуры в полном интервью 2017 года». Спиральная сфера. 31 Января 2017 года. Архивировано с оригинала 11 июня 2017 года. Проверено 13 июля 2017 года.

15 «Голос (голоса) Боруто Узумаки». За актерами озвучивания. Архивировано с оригинала 1 июля 2017 года. Проверено 9 июня 2017 года.

16 «Боруто -актерский состав сиквела фильма „Наруто“ кратко указан на постере». Сеть новостей аниме. 6 апреля 2015 года. Архивировано с оригинала 7 апреля 2015 года. Проверено 6 апреля 2015 года.

17 «Боруто: аниме „Наруто следующего поколения“ раскрывает больше актерского состава, персонала». Сеть новостей аниме. 23 февраля 2017 года. Архивировано с оригинала 1 июля 2017 года. Проверено 9 июня 2017 года.

18 «TVアニメ『Boruto-ボルト-』が第2クールに突入！三瓶由布子さん、木島隆一さん、小野賢章さんの»スリーマンセル"がアニメの魅力を語る!!". Времена Анимы. 5 Июля 2017 года. Проверено 1 декабря 2017 года.

19 "Интервью с актерами озвучки для фильма «Боруто: Наруто». Ежемесячная Анимедиа. Издательство «Гаккен Паблишинг». 2015

20 «Создатель Наруто на просьбу о продолжении: „Пожалуйста, дай мне отдохнуть сейчас“». Anime News Network. 28 июня 2015 года. Архивировано с оригинала 1 июля 2017 года. Проверено 25 июня 2017 года.

21 «San Diego Comic-Con 2017 {Боруто, Сарада и Мицуки английские актеры озвучки} ~ Панель Shonen Jump ~». YouTube. 24 Июля 2017 года. Проверено 16 января 2018 года.

22 «НАРУТО Икс БОРУТО: интервью с Мейли Фланаган и Амандой К. Миллер». ПодБеан. YouTube. 10 Января 2019 года. Проверено 8 июня 2020 года.

Персонажи аниме и манги
Персонажи «Наруто»